Le Conseil d'État ( romanisé : ) est l'organe législatif monocaméral de la république d'Adyguée, une république fédérée de la Russie.

Histoire

Notes et références

Voir aussi 
 

Adyguée
Adyguée